Иван Авраменко:
 Авраменко, Иван Гаврилович (1923—2008) — советский и украинский художник, график и живописец.
 Авраменко, Иван Петрович — советский политический деятель, депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва (1938—1946).